Александр Черкес: Черкес, Александр Алексеевич (род. 1976) — российский футболист.
 Черкес, Александр Ильич (1894—1974) — советский фармаколог и токсиколог.